

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Moszczanica – wieś w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Stary Dzików
 Moszczanica – część miasta Żywiec

Miejscowości na Ukrainie 
 Moszczanica – wieś w obwodzie rówieńskim, w rejonie rówieńskim 
 Moszczanica – wieś w obwodzie wołyńskim. w rejonie łuckim

Zobacz też 
 Moszczanycia
 Moszczenica